Кве́цень ( — «Квітень») — польське прізвище.
 Маріуш Квецень ( 1972) — польський оперний співак.
 Марта Квецень ( 1980) — польська фотомодель, Miss Polonia-1999.
 Міхал Квецень ( 1957) — польський гравець у подвійний бридж.